Olchovatka může být mimo jiné:

 Olchovatka (Voroněžská oblast) – sídlo městského typu ve Voroněžské oblasti v Rusku
 Olchovatka (Ukrajina) – sídlo městského typu v Doněcké oblasti na Ukrajině